Ба́рмут или Бэрмаф (, , также ) — приморский город на берегу залива Кардиган в округе Гуинет, на северо-западе Уэльса. Население 2 522 человек. В 1881 году население составляло 1512 жителей, тогда же входил в графство Мирионет, а в 1986 — в графство Гуинет. В 1901 году здесь проживало 2214 человек.

География 
Находится на северном берегу небольшой одноимённой бухты, в которую впадает река Маудах (устар. Мауддеч), давшая имя одному из вариантов самоназвания города.

История 
Город вырос вокруг судостроительной промышленности, а в последнее время как морской курорт. В городе есть морские купанья.

Спорт 
В Бармуте есть футбольная команда «Barmouth & Dyffryn United F.C.», она выступает в Лиге валлийского Альянса и, как правило, хорошо поддерживается жителями.

Транспорт 
В городе есть железнодорожная станция Бармут, входившая ранее в «Железную дорогу Аберистуита и валлийского побережья» «Кембрийской линии», строительство которой было разрешено 22 июля 1861 года, на ней осуществляется также продажа билетов.

Строительство 
Вероятно, что здесь, вокруг аббатства Эгрин около Бармут был мягкий, желтый песчанник, использованный для различной декоративной отделки замка Харлех, построенного между 1282 и 1289 гг.

Известные жители и уроженцы 
 Сюда в детстве переехала Чарли Брукс, валлийская актриса и певица.

Религия 
В 1,5 милях от города расположена церковь.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Города Уэльса